Дзюнри Намигата — победительница турнира.

Сеянные 

  Чжан Шуай (Финал)
  Хань Синьюнь (Полуфинал)
  Ли Джин А ''(Полуфинал)
  Дзюнри Намигата (Титул)

<li> Томоко Ёнэмура (Второй раунд)
<li> Ким Со Чон (Четвертьфинал)
<li> Чжоу Имяо (Первый раунд)
<li> Рика Фудзивара (Четвертьфинал, снятие с турнира)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2010